Læbælte kan henvise til i alt fald to emner:

 Læhegn – et hegn eller bælte af træer, der skal formindske vindpåvirkningen i et område
 Læbælte (privilegium) – en zone omkring en købstad, hvor det var forbudt at drive håndværk og handel